Seligenfeld ist ein deutscher Ortsname:
 Seligenfeld, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Dalneje (Kaliningrad, Moskauer Rajon), Stadtkreis Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland
 Seligenfeld, historischer Name von Seeligenfeld, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Błogoszewo, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen